

Települések

Horvátország
 Dolenci falu Vrbovsko községben, Zágráb megyében

Macedónia
Dolenci falu a Pellagóniai körzetben Bitola községben.
Dolenci falu a Pellagóniai körzetben Demir Hiszar községben.
Bigor Dolenci falu a Délnyugati körzetben Kicsevo községben
Jagol Dolenci falu a Délnyugati körzetben Kicsevo községben
Manasztirszki Dolenci falu a Délnyugati körzetben Kicsevo községben

Szlovénia
 Dolenci Dolány falu szlovén neve Sal községben, Pomurska régióban